La Cuadrilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cuadrilla, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 La Cuadrilla, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, 
 La Cuadrilla, Zacatecas, Pinos, 
 La Cuadrilla, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar